Gmina Monroe (hrabstwo Benton) –
 Gmina Monroe (hrabstwo Butler) –

Zobacz też